La graphie  désigne plusieurs saints et bienheureux catholiques, le plus célèbre étant le roi de France Louis IX.

Celle de Saint-Louis (ci-dessous) désigne des lieux géographiques, des édifices, des institutions...

Géographie 

 , des quartiers portent ce nom en France et au Canada ;
 , plusieurs rivières portent ce nom au Canada, aux États-Unis et en France ;

Saint-Louis-de-Maragnan, le nom sous lequel fut fondée la ville de São Luís ;

Saint-Louis, une ville située dans le département du Nouna ;

au Québec
 Saint-Louis, une ancienne circonscription électorale provinciale ;
 Saint-Louis, une ancienne ville de l’île de Montréal, annexée par Montréal en 1909 ;
 Saint-Louis, un quartier de la ville de Québec ;
 Saint-Louis, une municipalité en Montérégie ;
 Saint-Louis-de-Blandford, une municipalité de la MRC d'Arthabaska, dans la région administrative du Centre-du-Québec ;
 Saint-Louis-de-France, une ancienne ville, fusionnée avec Trois-Rivières en 2002 ;
 Saint-Louis-de-Gonzague, une municipalité ;
 Saint-Louis-de-Gonzague, une municipalité de paroisse ;
 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, une municipalité de paroisse de la région administrative de la Capitale-Nationale ;
 Saint-Louis-du-Ha! Ha!, une municipalité de paroisse ;
 La rue Saint-Louis, une des plus vieilles rues de Québec ;
 Le lac Saint-Louis, un lac situé dans le fleuve Saint-Laurent ;
 Le mont Saint-Louis, colline des Laurentides ;

dans d'autres provinces
 Saint-Louis, une ville de la Saskatchewan ;
 Saint-Louis, une ville de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Saint-Louis, une paroisse civile du Nouveau-Brunswick ;
 Saint-Louis de Kent, un village du Nouveau-Brunswick ;

Saint-Louis, une ville du Missouri ;
 Drapeau de Saint-Louis ;
 Foire de Saint-Louis
 Saint-Louis, une ville du Michigan ;
 Saint-Louis, une ville de l'Oklahoma ;
 Saint-Louis, un cours d'eau du Minnesota et du Wisconsin ;
 Saint Louis Park, un parc du Minnesota ;
 Bay Saint Louis, une baie du Mississippi ;
 East Saint Louis, une ville de l'Illinois ;
 Lake Saint Louis, un lac du Missouri ;
 , deux comtés portent ce nom ;

commune
 Saint-Louis, une ancienne commune de l'Aude, auj. intégrée à Saint-Louis-et-Parahou ;
 Saint-Louis, une ancienne commune de la Gironde, auj. intégrée à Braud-et-Saint-Louis ;
 Saint-Louis, une commune de la Moselle ;
 Saint-Louis, une commune du Haut-Rhin ;
 chronologie de Saint-Louis, enseignement à Saint-Louis, articles détaillés
 Saint-Louis, une commune de la Guadeloupe ;
 rivière de Saint-Louis, une rivière s'écoulant sur son territoire ;
 Saint-Louis, une commune de la Réunion ;
 Saint-Louis, le nom de la commune de Singly avant 1793, dans le département des Ardennes ;
 Saint-Louis-de-Montferrand, une commune de la Gironde ;
 Saint-Louis-en-l'Isle, une commune de la Dordogne ;
 Saint-Louis-et-Parahou, une commune de l'Aude ;
 Saint-Louis-lès-Bitche, une commune de la Moselle, célèbre pour sa cristallerie ;

autres lieux
 Saint-Louis : une ancienne localité, aujourd'hui un quartier de la collectivité de Saint-Martin ;
 Saint-Louis, une île située sur la Seine au cœur de Paris ;
 Saint-Louis, une localité fusionnées à une dizaine d'autres en 1970 pour former la commune du Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie ;
 cours Saint-Louis, une rue de Marseille ;
 quartier Saint-Louis, un quartier de Marseille ;
 quartier Saint-Louis, un quartier de Versailles.

Saint-Louis-du-Sud ;

Saint-Louis, une ville, dite aussi « Saint-Louis du Sénégal » ;
 île Saint-Louis, une île du fleuve Sénégal sur laquelle se trouve la ville du même nom ;
 Département de Saint-Louis, un département ;
 Saint-Louis, une des 14 régions administratives du pays ;

Saint Louis, un district des Seychelles.

Édifices religieux 
 
 Chapelle royale Saint-Louis de Dreux
 
 Paroisse Saint-Louis de Lorient

Santé 
 Encéphalite de Saint Louis, une maladie épidémique
 Hôpital Saint-Louis, un hôpital créé en 1607 par Henri IV, toujours en activité, dans le  de Paris

Éducation

Établissements en Belgique 
 Institut Saint-Louis, un établissement scolaire installé à Bruxelles
 Institut Saint-Louis, un établissement scolaire installé à Namur
 Collège Saint-Louis, plusieurs établissements
 Université Saint-Louis - Bruxelles, une université à Bruxelles.
 Institut supérieur de commerce Saint-Louis, une Haute école issue de la précédente se trouvant maintenant dans le groupe Haute École groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC

Établissements en France 
 Collège-lycée Saint-Louis, à Paris IX
 Lycée Saint-Louis, ex-collège d'Harcourt, à Paris VI.
 Ensemble scolaire Notre-Dame Saint-Louis Saint-Clément
 Institut polytechnique Saint-Louis en Val d'Oise.
 Lycée Saint-Louis-de-Gonzague à Paris XVI.
 Centre universitaire Saint-Louis à Boulogne-sur-Mer.
 Ensemble scolaire saint-Louis à Crest (Drôme).

Patronyme 

 Dylan Saint-Louis (1995-), un footballeur franco-congolais.
 Jean-Pierre St-Louis (1951-2020), un cadreur et directeur de la photographie québécois.
 Marie Michelle St Louis (1968-), une judokate mauricienne.
 Martin St-Louis (1975-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Véhicules 
 Spirit of Saint Louis, un avion avec lequel Charles Lindbergh réalisa la première traversée de l'océan Atlantique
 Saint Louis, un paquebot allemand sur lequel 963 Juifs allemands quittèrent l'Allemagne nazie au printemps 1939
 Saint-Louis, un cuirassé français du début du

Entreprises et marques 
 St Louis, une marque de bière belge de type lambic
 Bière de Saint-Louis, une marque de bière alsacienne, blonde et dont la commercialisation a repris, mai 2007
 Saint Louis Sucre, une compagnie sucrière
 Saint-Louis, une manufacture française de cristal qui réalise des pièces dans les domaines de la décoration, des arts de la table, du luminaire et du mobilier

Autres 
 Ordre royal et militaire de Saint-Louis, un ordre honorifique français créé par Louis XIV
 Saint Louis, ouvrage de Jacques Le Goff paru en 1996

Notes et références 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de bateaux
Patronyme africain